Ali Al-Hamadi – calciatore iracheno, attaccante
 Fadane Hamadi – ostacolista e triplista comoriano
 Shady Hamadi – scrittore italiano